Il doppio del torneo di tennis Annenheim Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego Nargiso e Nicolás Pereira che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Jörn Renzenbrink 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Alex O'Brien /  Jeff Tarango (quarti di finale)
Assente

 Alex Antonitsch /  Bryan Shelton (semifinali)
 Diego Nargiso /  Nicolás Pereira (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Annenheim Challenger 1995